Osoby o tym nazwisku:
 Branko Radovanović – serbski piłkarz
 Ivan Radovanović – serbski piłkarz
 Miodrag Radovanović – serbski aktor
 Tichon (Radovanović) – serbski biskup prawosławny
 Vanja Radovanović – czarnogórski piosenkarz i autor tekstów